Бори́с Па́влович Ме́льник (1941 — 1994) — бывший народный депутат Украины.

Биография 
Родился 9 октября 1941 (с. Сербы, Кодымский район, Одесская область) в семье рабочего; украинец; женат; имеет детей.

Образование: Одесский институт народного хозяйства, .

Народный депутат Украины 12-го созыва. С 03.1990 (2-й тур) до 04.1994, Тарутинский выб. окр. № 314, Одесская область. Заместитель председателя Комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.
 С 1958 — кузнец, мастер, старший мастер, начальник цеха, старший диспетчер планово-распорядительного бюро Одесского завода тяжелого краностроения имени Январского восстания.
 С 1970 — начальник цеха холодной штамповки Одесского завода имени Петровского.
 С 1972 — нач. производства, Одесс. объединение «Молмаш».
 С 1973 — нач. производственно-диспетчер. отдела, главный инженер, директор завода «Легмаш», город Одесса.
 С 1975 — глава исполкома, Ленинский райсовет г. Одессы.
 С 1977 — замгл, исполком Одесского горсовета.
 С 1978 — дир., Одесс. завода вычислительных машин.
 С 1981 — дир., Одесс. ВО «Электронмаш».
 С 1985 заместитель председателя исполкома Одесского облсовета; гол. плановой комиссии облисполкома.
 С 1988 — заместитель председателя облисполкома, начальник Главного планово-экономического управления.
 С 08.1992 — заместитель Министра экономики Украины.
Ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.

Погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Источники 
 Сайт Рады

Выпускники Одесского национального экономического университета
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Члены Коммунистической партии Украины
Заместители министров Украины